Wohlenberg ist der Name

folgender Orte
 Wohlenberg (Altmärkische Höhe), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Wohlenberg (Klütz), Ortsteil der Stadt Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern  

 Erhebung in der Gemeinde Leiferde im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

folgender Personen
 Hermann Wohlenberg (1845–1906), deutscher Fabrikant
 Lüder Wohlenberg (* 1962), Mitglied des Kabarett-Duos Seibel & Wohlenberg
 Sanne Wohlenberg (* 1968), deutsche Film- und Fernsehproduzentin
 Ursula Wohlenberg (1913–1995), deutsche Journalistin und Politikerin

folgender Firmen
 Wohlenberg Werkzeugmaschinen GmbH in Hannover, siehe Hermann Wohlenberg

Siehe auch: 
 Wohlenberger Wiek
 Wohlersberg